Barnesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Barnesville (Georgia)
Barnesville (Maryland)
Barnesville (Minnesota)
Barnesville (Ohio)
Barnesville (Pennsylvania)